Алекс О'Браєн (; нар. 13 липня 1970) — колишній американський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (8 травня 2000), переможець Відкритого чемпіонату США в парному розряді.
Здобув один одиночний та тринадцять парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 30 місце досяг 21 липня 1997 року. 
Завершив кар'єру 2003 року.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд (1 титул, 3 поразки)

Фінали туру ATP

Парний розряд: 33 (13 титулів, 20 поразок)

Досягнення в парному розряді

Посилання 
 
 
 

Тенісисти США
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Народились 1970
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді